Абля — река в России, протекает в Губахинском муниципальном округе Пермского края. Впадает в Вильву на 86-м километре от её устья. Длина реки составляет 17 километров.

География 
Исток реки Абли находится на западных окраинах посёлка Углеуральского, рядом со станцией Углеуральской. От истока река течёт на юг, затем резко поворачивает на северо-запад. Приток — Косая (правый). Населённых пунктов на Абле нет. Река впадает в Вильву у нежилой деревни Сопка.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России, Абля относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от города Березники до Камского гидроузла, без реки Косьвы (от истока до Широковского гидроузла), Чусовая и Сылва, речной подбассейн — бассейны притоков Камы до впадения Белой, речной бассейн — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010100912111100007321.

Примечания 

Притоки Вильвы (притока Яйвы)
Реки Губахинского муниципального округа